Waldhambach — comuna francesa na região administrativa da Alsácia, departamento Baixo Reno
Waldhambach (Pfalz) — cidade da Alemanha, distrito Südliche Weinstraße, associação municipal de Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, estado da Renânia-Palatinado

Desambiguações de topônimos